Уильям де ла Поль () — имя нескольких представителей английского рода де ла Полей:

 Уильям де ла Поль (умер 21 июня 1366), английский финансист, купец, и королевский ростовщик, второй судья суда казначейства в 1339—1340 годах, рыцарь-баннерет с 1339 года.
 Уильям де ла Поль (16 октября 1396 — 2 мая 1450), 4-й граф Саффолк с 1415 года, 1-й маркиз Саффолк с 1444 года, 1-й граф Пембрук с 1447 года, 1-й герцог Саффолк с 1448 года.
 Уильям де ла Поль (1316—1366), английский землевладелец, сын Ричарда де ла Поля, главного королевского дворецкого.
 Уильям де ла Поль, претендент на английский престол, сын Джона де ла Поля, 2-го герцога Саффолка, и Елизаветы Йоркской.
  (умер до 1319), валлийский дворянин и английский землевладелец, 4-й сын князя Поуиса Грифида ап Гвенвинвина, которого некоторые исследователи Викторианской эпохи считали предком рода де ла Полей, графов (а затем герцогов) Саффолк.